България участва на зимните олимпийски игри в Албервил през 1992 година, като това е тринадесетата зимна олимпиада, на която страната взима участие.

За пръв път страната има женски отбор в биатлона.

Ски алпийски дисциплини 
Мъже

Мъже комбинация

Биатлон 
Мъже

Мъже 4 x 7.5 км щафета

Жени

Жени 3 x 7.5 км щафета

 1 Наказателна обиколка от 150 метра за пропусната мишена
 2 Една минута добавено време за пропуск.

Бобслей

Ски бягане 
Мъже

 1 времето на стартиране се определя спрямо резултатите от 10 км
 C = класичеки стил, F = свободен стил

Мъже 4 × 10 км щафета

Жени

 2 времето на стартиране се определя спрямо резултатите от 5 км
 C = класически стил, F = свободен стил

Фигурно пързаляне 
Жени

Спортни шейни 
Двойки мъже

Жени

Ски скокове

Източници 
 Official Olympic Reports
 Olympic Winter Games 1992, sports-reference.com 

България на зимните олимпийски игри
Зимни олимпийски игри 1992